Le terme Wessonneau peut se référer à:

Canada (Québec)

Hydronymes 
 Rivière Wessonneau, La Tuque, Mauricie
 Rivière Wessonneau du Milieu, La Tuque, Mauricie
 Rivière Wessonneau Nord, La Tuque, Mauricie
 Rivière Wessonneau Sud, La Tuque, Mauricie

Toponymes 

 Lac Wessonneau, Lac-Normand (Territoire non organisé), Mékinac, Mauricie
 Zec Wessonneau, (Zone d'exploitation contrôlée), La Tuque, Mauricie